Джон Барлоу:
 Барлоу, Джон Нобл (1861—1917) — английский художник.
 Барлоу, Джон Перри (1947—2018) — американский поэт и эссеист.